Plaatsen in Bulgarije
Oresjene (Lovetsj), een dorp in gemeente Jablanitsa, oblast Lovetsj
Oresjene (Silistra), een dorp in gemeente Doelovo, oblast Silistra